Шлехтер — фамилия немецкого или еврейского происхождения.

Известные носители 
 Шлехтер, Дирк (род. 1965) — немецкий рок-музыкант, бас-гитарист пауэр-метал-группы Gamma Ray.
 Шлехтер, Карл (1874—1918) — австрийский шахматист.
 Шлехтер, Рудольф (1872—1925) — немецкий путешественник, географ и ботаник конца XIX века — первой четверти XX века.